Във фантастичния свят на фентъзи-писателя Джон Роналд Руел Толкин Нимлот (), в превод „бял цвят“ е дъщеря на Галатил, син на Галадон, син на Елмо. Елмо е брат на Олве и Елве. Нимлот се жени за своя братовчед Диор, по прякор Красивия. Нейни деца са Елуред, Елурин и Елвинг.

Елфи от Средната земя